Посе́в — вид сельскохозяйственных работ — процесс высева семян растений в почву

 Посев — первый рок-проект Егора Летова, явившийся предшественником группы «Гражданская оборона»
 «Посев» — периодическое издание (журнал) Народно-трудового союза российских солидаристов
 «Посев» — издательство эмигрантского Народно-трудового союза российских солидаристов
 Посев в микробиологии — помещение образцов микроорганизмов в питательную среду с целью их размножения, выделения чистой культуры и идентификации
 Посев — сельский населённый пункт в Болгарии
 Посев — распределение игроков по турнирной сетке с учётом их рейтинга
 Посевы — засеянная площадь (то, что посеяно), например, озимые посевы

См. также 
 Посевкино